Фі (літера) Фі (велика Φ, мала φ або в математиці ϕ) — 21-а літера грецької абетки. Використовується для позначення математичної константи — золотого перетину.
 Фі (грузинська літера) Фі (ჶი) — тридцять дев'ята літера грузинської абетки, що позначає невластивий цій мові звук [f].
 Фі-мезон — елементарна частинка, мезон з дивиністю і ізотопічним спіном 0, що являє собою мезонний резонанс з парним орбітальним квантовим числом.